Paul Capdeville non ha difeso il titolo.

Il singolare del torneo di tennis São Paulo Challenger de Tênis 2014, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Rogério Dutra da Silva che ha battuto in finale Blaž Rola 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Blaž Rola (finale)
 Guido Pella (quarti di finale)
 Horacio Zeballos (quarti di finale)
 Diego Sebastián Schwartzman (secondo turno)

  João Souza (quarti di finale)
  Rogério Dutra da Silva (Campione)
  Máximo González (quarti di finale)
  Gastão Elias (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

São Paulo Challenger de Tênis 2014